Stann Creek kan syfta på:

Belize 

 Stann Creek, distrikt, 
 South Stann Creek, vattendrag, 
 North Stann Creek, vattendrag, 
 Dangriga (distriktshuvudort), Stann Creek,